Münchner oder Münchener bezeichnet:
 die Einwohner (oder Produkte etc.) der Stadt München
 Der Münchner, Dampflokomotive
 Münchner Bier, eine seit 1998 geschützte geographische Angabe für Bier
 Münchner, eine akrobatische Figur im Rock ’n’ Roll
 Münchner (Kanarienrasse), deutsche Positurrasse der Kanarienvögel